San Juan Hueyapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Hueyapan, Cuautepec de Hinojosa, ort, Hidalgo, 
 San Juan Hueyapan, Huasca de Ocampo, ort, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar